3 miejscowości w Polsce: 
 Stachowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Lesznowola 
 Stachowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Naruszewo 
 Stachowo – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko

Zobacz też: Stachów